Moyale, ville d’Éthiopie ;
 Moyale, woreda d'éthiopie (région Oromia);
 Moyale, woreda d'éthiopie (région Somali).